Bear Wallow Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Wallow Mountain (Kalifornien)
 Bear Wallow Mountain (Kentucky)

Siehe auch:
 Bearwallow Mountain